Забеляны — название населённых пунктов на Украине:

 Забеляны — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Забеляны — посёлок в Монастырищенском районе Черкасской области.